Tirnanić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Tirnanić (1910–1992), jugoslawischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Milana Tirnanić (* 1994), serbische Leichtathletin